Shiranui o shiranuhi (不知火), literalmente fuego desconocido en japonés, traducido como fuego fatuo, puede hacer referencia a:

 El Shiranuhi, destructor japonés de la Clase Murakumo.
 El Shiranuhi, destructor japonés de la Clase Kagerō.
 Mai Shiranui, un personaje de las series de videojuegos de lucha Fatal Fury y King of Fighters de SNK.
 Genma Shiranui, personaje de Naruto.
 El Mar de Yatsushiro (八代海, Yatsushiro-kai) o Mar de Shiranui (不知火海, Shiranui-kai), mar interior semicerrado, que separa la isla de Kyūshū de las Islas Amakusa. 
 Un movimiento de lucha libre profesional, el Shiranui.
 Shiranui Dakuemon, el octavo Yokozuna.
 Shiranui Kōemon, el decimoprimer Yokozuna.

Notas